Константи́н Майерано́вский (;  - , Краков) — польский драматург и публицист, в течение более 30 лет бывший главным поставщиком Краковского польского театра.

Множество его произведений, теперь полузабытых, в своё время пользовались громадным успехом благодаря патриотическому характеру сюжетов и сценическим эффектам.

Таковы в особенности «Urszula Mejerin» и «Dwory polskie». Часть его драматических произведений помещена в издававшихся им журналах, а другая часть вышла отдельно («Kazimierz W. i Br ózda», «Kosciuszko nad Sekwan ą» и др.).

Библиография 
 Kazimierz Wielki król chłopów, 1820;
 Brózda, wójt łobzowski, 1820;
 Wesele na Pocieszce, 1822;
 Dwory polskie z XVII wieku, czyli córka miecznika, 1850.

Примечания

Литература 
 
 Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, t. 16, s. 447, ISBN 8301133570 t. 1-30, ISBN 8301134437 t. 5.

Умершие в Кракове
Писатели Польши
Драматурги Польши